Зе́нкель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Зенкель, Кристин (род. 1987) — немецкая бобслеистка, участница зимних Олимпийских игр 2010 года.
 Зенкель, Эрнст Фредерик Голиб (1836—1912) — пастор, основатель школьных сберегательных касс в Германии.